Scandinavian Airlines System – a skandináv országok egyik nemzetközi légitársasága
 Special Air Service – a Brit Hadsereg és a Nemzetközösség egyes országainak (például Ausztrália) különleges műveleti egysége(i)
 Serial Attached SCSI - egy SATA-hoz nagyon hasonlító SCSI csatlakozó, merevlemezek csatlakoztatására
 Szabadság és Szolidaritás (szlovákul Sloboda a Solidarita, SaS) – szlovákiai párt